Tapage peut faire référence à :
 Tapage médiatique, voir aussi le Buzz.
 Tapage, une contravention sanctionnée dans le code pénal français.
 Le Tapage, un quartier du lieu-dit La Rivière à La Réunion.